Rondas é o terceiro álbum de Samuel Jerónimo e o registo final da sua “trilogia da mudança”. Composto e gravado ao longo de 2008 e 2009, Rondas nasceu após o abandono por Jerónimo do álbum Ronda, abandono esse que, no entanto, foi apenas parcial, uma vez que foram conservadas algumas – ainda que poucas – partes que se podem ouvir no primeiro movimento, “Rondas: As horas inquietas: I, II, III; Scherzo”. 

Segundo um registo que o compositor mantém na sua página pessoal , um dos elementos mais importantes a transitar de um projecto para o outro corresponde ao ponto II do primeiro andamento de Rondas, e que em Ronda se situava quase no início, sendo apenas antecedido por uma curta introdução que foi abandonada devido a problemas com a sua captação original.

Pelo autor:

Forma 

Rondas está projectada como se de um caminho se tratasse, um caminho que, quando percorrido duas vezes, oferece ao caminhante a noção de que pequenas mudanças se instalaram, acrescendo-se a estas o horizonte visual que muda ligeiramente a cada passo ou, de forma mais drástica, numa mudança de direcção.

Alinhamento 	
  	 
 "Rondas: As horas inquietas: I, II, III; Scherzo" - (22:14)
 "Rondas: As horas inquietas: I, II, III; Scherzo; IV" - (21:54)

Créditos 

 Composição: Samuel Jerónimo
 Produção: Samuel Jerónimo
 Execução: Samuel Jerónimo, Andrea Ricci, Ensemble Vecchia Linea
 Masterização: Luís van Seixas
 Design: Pedro Leitão
 Capa: Ricardo Pacheco
 Fotografia: Vera Marmelo

Curiosidades 

 Rondas possui uma forma quase semelhante à de Rock bottom, de Robert Wyatt. Dividindo-se ambos os registos em duas partes, estas parecem, a tempos, corresponder à imagem reflectida uma da outra, sendo que a segunda é um pouco mais lânguida que a primeira. A repetição da nomenclatura de algumas faixas ajuda à sustentação desta ideia: “Little Red Riding Hood hit the road”, em Rock bottom; “Rondas: As horas inquietas”, em Rondas.

 A ligação entre o ponto III e o scherzo, na segunda tranche sonora do álbum, foi inspirada na ligação das partes “Land's end (Sineline)” e “We go now”, do tema “A plague of lighthouse keepers”, dos Van der Graaf Generator.

Ligações externas 
 Samuel Jerónimo Índex
 Passageiros da maré

Álbuns de Samuel Jerónimo
Álbuns de 2010